Bæk kan henvise til:
 Bæk – et mindre vandløb

 Stednavne i Danmark
 Bæk (Herredskirke Sogn) – en bebyggelse i Herredskirke Sogn, Lolland Kommune
 Bæk (Hjortlund Sogn) – en bebyggelse i Hjortlund Sogn, Esbjerg Kommune
 Bæk (Nustrup Sogn) – en bebyggelse i Nustrup Sogn, Haderslev Kommune
 Bæk (Vonsbæk Sogn) – en bebyggelse i Vonsbæk Sogn, Haderslev Kommune